Sagartiogeton viduatus är en havsanemonart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Sagartiogeton viduatus ingår i släktet Sagartiogeton och familjen Sagartiidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
viduatus